Niemcy:
 Riedhausen – dzielnica Günzburga
 Riedhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg